Вертуно́вский сельсове́т — административно-территориальное образование в Бековском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

География 
Вертуновский сельсовет расположен на юге Бековского района и граничит на севере — с Миткирейским и Волынщинским сельсоветами Бековского района, на востоке — с Волынщинским сельсоветом Бековского района и пгт Беково, на юге — с Ртищевским районом Саратовской области, на западе — с Сосновским сельсоветом Бековского района и Тамалинским районом Пензенской области. Расстояние от административного центра сельсовета село Вертуновка до районного центра п. Беково — 10 км, до областного центра г. Пензы — 164 км. Площадь сельсовета составляет 12414,9 га.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 

На территории сельсовета располагаются крупные предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:
 ООО «Вертуновское» — предприятие агропромышленного комплекса, специализирующееся на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, а также производстве продуктов животноводства.
 ООО «Бековский сахарный завод» — основное экономикообразующее предприятие района, занимающееся обработкой сахарной свёклы (основная продукция сахар-песок, патока, жом).
 Площадка «Вертуновская» ОАО ПТФ «Васильевская» — предприятие, специализирующееся на выпуске продуктов животноводства (яйца, мясо птицы).

Инфраструктура 

На территории Вертуновского сельсовета расположены 23 магазина, 2 аптеки, кафе, автозаправочная станция, 4 спортзала, 2 сельских дома культуры, 2 библиотеки, почта (в посёлке Сахзавод), 2 средние общеобразовательные школы (в селе Вертуновка и посёлке Сахзавод), 2 детских сада (в селе Вертуновка и посёлке Сахзавод), амбулатория (в посёлке Сахзавод), фельдшерско-акушерский пункт (в селе Вертуновка), филиал Сбербанка России.

На территории сельсовета газифицированы село Вертуновка и посёлок Сахзавод. Централизованное водоснабжение имеется во всех населённых пунктах сельсовета.

По территории Вертуновского сельсовета проходят автодороги регионального значения:
 «Беково — Сосновка — Варварино» — с асфальтовым покрытием, обеспечивающая транспортную связь с Тамалинским районом Пензенской области (в том числе с пгт Тамала).
 «Вертуновка — Нестеровка» — с асфальтовым покрытием, обеспечивающая связь с Ртищевским районом Саратовской области (в том числе с городом Ртищево).
С селом Согласовка имеется автодорожная связь с щебенчатым покрытием.

По территории сельсовета проходит железная дорога Вертуновская — Беково. Кроме того в 4 км от административного центра сельсовета села Вертуновка расположена станция Вертуновская Юго-Восточной железной дороги, обеспечивающая пассажирское сообщение на Москву, Саратов, Астрахань и другие города.

Администрация 
442930, Пензенская область, Бековский район, с. Вертуновка, ул. Лытовка,7. Тел.: +7 84141 27-4-36.

Главой администрации Вертуновского сельского поселения является Сорокин Сергей Евгеньевич.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Бековского района
 Закон Пензенской области от 15.09.2010 № 1946-ЗПО О внесении изменений в Закон Пензенской области «О границах муниципальных образований Пензенской области»
 Авторский портал Михаила Полубоярова
 Национальное кредитное бюро
 Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года

Муниципальные образования Бековского района
Сельские поселения Пензенской области